Mistrzostwa Afryki w Piłce Ręcznej Kobiet 2022 – dwudzieste piąte mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Afryce, który odbył się w dniach 9–19 listopada 2022 roku w Dakarze. Mistrzostwa były jednocześnie eliminacjami do MŚ 2023.

Senegal został wybrany gospodarzem turnieju podczas kongresu CAHB w październiku 2018 roku. Losowanie grup dla dwunastu zarejestrowanych reprezentacji zostało zaplanowane na 27 września 2022 roku, zostało następnie opóźnione o jeden dzień, a do grona rywalizujących zespołów dołączył również Egipt. W jego wyniku powstały trzy grupy: dwie cztero- i jedna pięciozespołowa. Harmonogram rozgrywek, których stawką były cztery miejsca w MŚ 2023, opublikowano w połowie października tegoż roku. Drużyny rywalizowały w pierwszej fazie systemem kołowym w ramach trzech grup, po czym osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów. Spośród pozostałych, najsłabsza drużyna z trzecich miejsc zagrała z ostatnim z pięciozespołowej grupy, zaś wszystkie trzy z miejsc czwartych zagrały systemem kołowym o prawo gry w meczach o miejsca 9 i 11.

Piętnasty kontynentalny tytuł zdobyły reprezentantki Angoli łatwo pokonując w finale Kamerun, w meczu o brąz gospodynie uległy Kongo – wszystkie te cztery drużyny uzyskały awans do światowego czempionatu. Po zakończonym turnieju organizatorzy opublikowali jego statystyki.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–8

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–13 
Mecze o rozstawienie

Mecz o miejsca 9–10

Mecz o miejsca 11–12

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne zdobyły:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Confédération Africaine de Handball 

Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej
2022 w piłce ręcznej
2022 w Afryce
Piłka ręczna w Senegalu
Senegal w XXI wieku